Chiesa dei Santi Pietro e Biagio a Caldarola
 Chiesa dei Santi Pietro e Biagio  a Cividale del Friuli
 Chiesa dei Santi Pietro e Biagio a Melegnano